Маджама
 Маджама — поэма (автор Теймураз I)
 Маджама — жанр в старинной грузинской поэзии